Цареградский:

 Афанасий Цареградский (1597—1654) — Константинопольский Патриарх Афанасий III Пателларий.
 Цареградский, Валентин Александрович (1902—1990) — советский геолог и государственный деятель.
 Цареградский, Василий Михайлович (ум. после 1944) — русский и советский музыкант, пианист.
 Цареградский, Николай Алексеевич (ок. 1823 — не ранее 1909) — русский педагог.
 Цареградский, Семён Маркович (1899—1956) — советский учёный-правовед.
 Цареградский, Сергей Николаевич (род. 1962) — советский и казахстанский футболист; мастер спорта СССР; рефери ФИФА.

Топонимы
 Пролетарка (бывший Цареградский) — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.